Княжна Александра Ивановна Шаликова (ум.  ) — российская  и , сестра и сотрудница Петра Ивановича Шаликова.

Издания 
Автор стихотворений, печаталась с 1797 года.
 «Стихи Его Императорскому Величеству Александру Первому Самодержцу Всероссийскому, на прибытие в Москву». — , 1801.
 «На отъезд в деревню М. Н. Х—ой» («Приятное и полезное препровождение времени», 1797, т. XV),
 «Надгробие Д. А. Ш.» (там же, 1798, т. XVIII),
 «На смерть Ф. П. В—ой» (там же, т. XX),
 песнь для Ф. В. К.: «Лишь только вступила» (там же, 1798, ч. 17),
 «Альбом» (перевод с французского, «Дамский журнал», 1833, ч. 41),
 «Фортепьяно» (там же, № 4),
 Письмо к редактору журнала «Время», по поводу статьи Е. Колбасина о графе Д. И. Хвостове: «Певец Кубры».

См. также

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 

Александра Ивановна